Enrica Follieri – filologa italiana
 Luigi Follieri – politico italiano, figlio di Mario
 Mario Follieri – politico italiano, padre di Luigi